Вулиця Кукурудзяна — назва вулиці у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Кукурудзяна — вулиця у Подільському районі Києва
 Вулиця Кукурудзяна — вулиця у Личаківському районі Львова

Вулиці